Cibeunying (Majenang), een plaats in Indonesië
Cibeunying (Cimenyan), een plaats in Indonesië